— полнометражный аниме-фильм 2012 года студии Production I.G; часть медиафраншизы Mass Effect, стоящая по фабуле после событий оригинальной игры.

Сюжет 
Приквел к Mass Effect 3, рассказывающий о прошлом Джеймса Веги, командующего отрядом, сражающимся с инопланетянами, известными как «коллекционеры».

В ролях

Саундтрек 

Музыка к фильму была совместно написана Джошуа Мосли и Дэвидом Кейтсом. Последний ранее выступил автором музыки для оригинальной игры и её сиквела Mass Effect 2.

Примечания

Ссылки 
 Официальный английский сайт

Аниме по мотивам компьютерных игр
Mass Effect
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях